

Першино — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Першино — село, Білозерський район, Курганська область
 Першино — село, Заводоуковський міський округ, Тюменська область
 Першино — село, Режівський міський округ, Свердловська область